El término portafolio puede referirse:

 a una maleta para guardar y transportar documentos;
 a un portafolio de inversiones, una selección de instrumentos financieros para invertir;
 a la teoría de portafolio;
 al porfolio, portfolio o portafolio de un artista o diseñador, una selección de trabajos para su propia promoción; 
 a un portafolio digital, uno de los medios para crear y mantener un portafolio de aula;
 a Portafolio, un periódico de negocios de Colombia.